Thomas Cochrane peut se référer à plusieurs personnes :

 (Thomas) Robert Cochrane († 1482), architecte et favori de Jacques III d'Écosse ;
 Thomas Cochrane (1691-1778),  de Dundonald, militaire et homme politique écossais ;
 Thomas Cochrane (1775-1860),  de Dundonald, officier naval britannique ;
 Thomas Cochrane (1814-1885),  de Dundonald ;
 Thomas Cochrane (1789-1872), officier naval et gouverneur colonial ;
 Thomas Cochrane (1857-1951),  Cochrane de Cults, militaire et homme politique écossais ;
 Tom Cochrane (né en 1953), auteur et chanteur canadien.

Voir aussi 

 page d'homonymie Thomas Cochran